

Notes et références 
 
 OpenStreetMap, permettant de consulter des cartes détaillées de la ligne et de son environnement.
 Google Maps, permettant de consulter les images satellitaires de la ligne et de son environnement.

Métro Rennes B